Ibadan – miasto w Nigerii
 „Ibadan” – nigeryjski okręt patrolowy typu Ford
 „Ibadan II” – nigeryjski okręt patrolowy typu Ford